Chrysler Imperial (1926) – samochód klasy luksusowej produkowany w latach 1926–1954.
 Chrysler Imperial (1989) – samochód klasy luksusowej produkowany w latach 1989–1993.